Molekulska formula -{C22H17F2N5OS}- se može odnositi na:

 Izavukonazol
 Ravukonazol